XI чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Страсбурге, Франция, 10-11 ноября 1983 года. Медали были разыграны в групповом и индивидуальном многоборье, а также в отдельных видах упражнений — с обручем, мячом, булавами и лентой. Этот чемпионат стал своего рода квалификационным отбором на участие в Олимпийских играх, в программу которых с 1984 года были включены и соревнования по художественной гимнастике. Однако из-за бойкота многими социалистическими странами Олимпиады-1984 представительницы ведущих на тот момент гимнастических школ — СССР и Болгарии — не приехали в Лос-Анджелес, и состязание в олимпийском первенстве прошло в отсутствие мировых лидеров.

В том же 1983 году впервые разыгрывался Кубок мира.

Страны-участницы 
В соревнованиях участвовали представительницы следующих стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, КНР, Куба, Кипр, ЧССР, Дания, ГДР, Финляндия, Франция, Венгрия, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Корея, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, СССР, ФРГ и СФРЮ.

Спортсменки, выступавшие в индивидуальном зачёте

Команды стран, участвовавшие в групповых упражнениях

Результаты

Таблица медалей

Финал

Индивидуальное многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Групповые упражнения

Предварительные выступления

Финал

Примечания

Ссылки 
 Итоги 1983 года по художественной гимнастике

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Чемпионаты мира во Франции
Международные спортивные соревнования в Страсбурге
Спорт во Франции в 1983 году
Ноябрь 1983 года
Международные соревнования по гимнастике во Франции
Квалификация на летние Олимпийские игры 1984